Bütner ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Bütner (1632–1688), deutscher Theologe und Generalsuperintendent, siehe Konrad Büttner (Theologe) 
 Crato Bütner (auch Crato Büttner; 1616–1679), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Butner
 Büdner
 Büttner